Кётен ( (Anhalt)) — город, расположенный в земле Саксония-Анхальт, недалеко от Галле, районный центр.

Входит в состав района Кётен. Население составляет 28 243 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 78,42 км². Официальный код — 15 1 59 023.

География 
Кётен находится между Магдебургом и Галле, западнее Дессау и восточнее Бернбурга. Через Кётен протекает река Ците.

Климат

История 
Впервые Кётен упоминается в 1115 году. В 1280 г. (возможно, ранее) вокруг города была воздвигнута городская стена. В 1951-1992 гг. на окраине Кётена располагался гарнизон Группы советских войск в Германии - Западной группы войск.

Образование и наука

Высшие учебные заведения 
Университет Анхальт

Проф.школы 
 Berufsbildende Schulen Köthen

Гимназии 
 Ludwigsgymnasium

Школы 
 начальная школа «Regenbogenschule»
 начальная школа «Kastanienschule»
 начальная школа «Johann Friedrich Naumann»
 начальная школа «Evangelische Grundschule»

Дошкольные учебные заведения 
 ясли
 детские сады:
 «Am Stadion»
 «Buratino»
 «Löwenzahn»
 «Max und Moritz»
 «Pinocchio»
 «Spielkiste»
 «Waldfrieden»

Демография 
Официальный источник: Stadt Köthen

Экономика и инфраструктура

Предприятия региона 
 Kranbau Köthen GmbH
 VKK STANDARDKESSEL Köthen GmbH
 HV Betonwerk Anhalt GmbH
 Betonwerk Hans Abel KG
 Mercateo Services GmbH
 Köthen Energie GmbH

Известные люди 
В 1717—1723 в городе жил И. С. Бах, здесь он написал свои Бранденбургские концерты и первый том Хорошо темперированного клавира.

В 1821—1835 в Кётене жил и работал Христиан Фридрих Самуэл Ганеман (), основатель гомеопатии.

В 1840 году в Кётене родился немецкий писатель Роберт Рёслер.

Фотографии

Примечания 

Города Саксонии-Анхальт
Районные центры Саксонии-Анхальт
Бывшие внерайонные города Германии
Бывшие внерайонные города Саксонии-Анхальт